Niemcy:
 Trebel – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Lüchow-Dannenberg
 Trebel – rzeka w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie